Zilverling, een zilveren munt
 Zilverlingen (boek), een boek van Maureen Lang